Стеркулия () — род растений семейства Мальвовые, включающий в себя около 200-300 видов деревьев, произрастающих в тропических областях планеты.

Род из-за неприятного запаха цветков назван в честь древнеримского бога Пикумна, который, как считалось, научил людей удобрять поля, в связи с чем получил прозвище Стеркулиус (от лат. stercus — навоз).

Биологическое описание 
Виды рода — деревья с очередными листьями. Цветки однополые безлепестные, собраны в кистевидные соцветия. Плоды листовковидные.

Использование 
Из стебля стеркулии жгучей (Sterculia urens), произрастающей в Индии, добывают камедь, используемую в качестве заменителя гуммитрагаканта, получаемого из некоторых видов астрагала. Кроме того, из коры этого дерева добывают волокна для изготовления канатов, верёвок и грубых тканей. Жареные семена употребляют в пищу. Аналогично используются части стеркулии вонючей (Sterculia foetida). Семена некоторых других видов стеркулии также съедобны. У ряда видов, например у стеркулии разнолистной (Sterculia diversifolia), съедобны также молодые корни.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 91 вид (ещё более 280 видов имеют неопределённый статус):

Примечания

Литература 
 Жизнь растений: В 6 т. — Т. 5. Ч. 2 Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981.

Ссылки 
 Стеркулия на CNSHB.RU

Стеркулиевые
Флора Евразии
Флора Африки